Der Scottish League Cup wurde 1959/60 zum 14. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 8. August 1959 und endete mit dem Finale am 24. Oktober 1959 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete Heart of Midlothian in den Wettbewerb das sich im Vorjahresfinale gegen Partick Thistle durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel trafen die Hearts auf Third Lanark. Die Hearts erreichten zum dritten Mal das Endspiel im Ligapokal nach 1955 und 1959. Die Thirds aus Glasgow erreichten zum ersten Mal das Finale. Die Hearts gewannen durch einen 2:1 Endspielsieg zum dritten Mal den Titel. In der gleichen Saison wurden die Hearts zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte schottischer Meister. Die Thirds wurden Tabellenzwölfter.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1959.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1959.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1959.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1959.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1959.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1959.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1959.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1959.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1959.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 31. August und 2. September 1959.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 9. September 1959. Die Rückspiele fanden am 16. September 1959 statt.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 7. Oktober 1959.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1959/60 bei statto.com

1959/60
Fußballsaison 1959/60